Ралф Файнс (, правилно произношение: Рейф Файнс [ˈreɪf ˈfaɪnz], MWCD /RĀF FĪNZ/) е английски актьор и режисьор.

Той е посланик на добра воля към УНИЦЕФ.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски актьори и актриси
Посланици на добра воля на УНИЦЕФ
Носители на награда BAFTA